Ко́хонен () — финская фамилия.

Известные носители:
 Кохонен, Теуво (1934—2021) — финский учёный в области искусственных нейронных сетей и машинного обучения, академик.
  (1884—1935) — финский журналист, член революционного правительства «Красной Финляндии» (1918).